Никола́й Руде́нко:
 Руденко, Николай Данилович (1920—2004) — советский украинский писатель, поэт и правозащитник, Герой Украины.
 Руденко, Николай Иванович (1924—2001) — Герой Советского Союза.
 Руденко, Николай Корнеевич (1923—1987) — Герой Социалистического Труда.
 Руденко, Николай Матвеевич (1907—1983) — Герой Советского Союза.
 Руденко, Николай Сергеевич (1920—2003) — Герой Советского Союза.